Con San Salvio (o San Salvo) si indicano:

Geografia 

 San Salvo, comune in provincia di Chieti

Santi e beati 
Con il nome di Salvio (o Salvo) sono venerati i seguenti santi o beati:

 San Salvio martire, III secolo, celebrato l'11 gennaio
 San Salvio (†584), monaco, quindi abate e poi vescovo di Albi in Francia, celebrato il 10 settembre
 San Salvio eremita VI secolo, normanno, celebrato il 28 ottobre
 San Salvio di Amiens ( o Salvo †625), vescovo di Amiens, Francia, celebrato il 12 gennaio
 San Salvio (†768), missionario in Fiandra e martire con San Superio, celebrato il 26 giugno

 beato Salvio (†962), abate benedettino ad Abelda (Spagna), celebrato il 10 febbraio

Bibliografia 
 Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Edizioni Paoline, Milano, 1998, ISBN 88-315-1585-3